CEV Cup 2020-2021 hölls mellan 10 november 2020 och 23 mars 2021. I turneringen deltog totalt 31 lag. Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza vann för första gången tävlingen.

Regler 
Turneringsformat var enligt följande:
I de fall att en omgång bestod av mer än en match gällde att vid setsiffrorna 3-0 och 3-1 tilldelades det vinnande laget 3 poäng och det förlorande laget 0 poäng. Vid setsiffrorna 3-2 tilldelades det vinnande laget 2 poäng och det förlorande laget 1 poäng. Vid lika poäng efter de två matcherna, genomfördes ett golden set för att utse vinnaren.
 Sextondelsfinaler bestod av med hemma- och bortamatcher 
 Åttondels- och kvartsfinaler bestod av en enda match per omgång. På grund av "bubbel"-reglerna för COVID-19-pandemin så genomfördes matcherna på totalt fyra platser, så att segrarna i åttonsdelsfinalen fortsatte med att spela kvartsfinal på samma plats
 Semifinaler och final spelades med hemma- och bortamatcher

Deltagande lag

Turnering

Spelschema

Resultat

Sextondelsfinaler

Match 1

Match 2

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match 1

Match 2

Final

Match 1

Match 2

Statistik

Referenser 

Sportåret 2020
Sportåret 2021
CEV Cup
Volleybollsäsongen 2020/2021